M18, M 18 oder M-18 steht als Abkürzung für:

 Marienstraße 18, das Haus der Studierenden an der Bauhaus-Universität Weimar, siehe Bauhaus-Universität Weimar #Marienstraße 18 (M18)
 ein offener Sternhaufen im Sternbild Schütze, siehe Messier 18
 M18 Claymore, US-amerikanische Schützenmine
 M18 Hellcat, US-amerikanischer Jagdpanzer
 AN M18, US-amerikanische Rauchgranate
 Messerschmitt M18, deutsches Verkehrsflugzeug
 Mjassischtschew M-18, sowjetischer Bomber
 PZL M18 Dromader, polnisches Agrarflugzeug
 Metrisches ISO-Gewinde mit 18 mm Durchmesser

Autobahnen und Fernstraßen:
 M18 motorway (Großbritannien)
 M18 motorway (Irland)
 M 18 (Ukraine)
 ehemalige M18, heute R21 (Russland)
 M18 (Malawi)
 M-18 (Michigan) (Vereinigte Staaten)

Abkürzung